Ture Bielke kan syfta på bland andra:

 Ture Stensson (Bielke), lagman på Öland på 1400-talet
 Ture Turesson (Bielke) (1425–omkring 1490), riksråd
 Ture Bielke (1514–1577), riksråd
 Ture Bielke (1548–1600), riksråd
 Ture Bielke (1655–1717), landshövding i Stockholms län under 1700-talet

Se även 

 Thure Bielke